Чикагская и Среднеамериканская епархия () — епархия Русской православной церкви заграницей на территории штатов Иллинойс, Арканзас, Висконсин, Индиана, Канзас, Миннесота, Миссури, Огайо, Северная Дакота, Техас.

Кафедральный город — Дес-Плейнс. Кафедральный собор — Покровский (Дес Плейнс).

Названия 
 Чикагская и Кливлендская (1954—1957)
 Чикагская и Детройтская (1957—2006)
 Чикагская и Средне-Американская (c 2006)

История 
Образована в 1954 году решением Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей с наименованием Чикагской и Кливлендской.

В 1957 году, когда скончался архиепископ Иероним (Чернов), возглавлявший Детройтскую и Флинтскую епархию, последняя была присоединена к Чикагской епархии, которая после этого получила название Чикагская, Детройтская и Среднезападно-Американская. Под омофором владыки Серафима (Иванова) епархия заметно выросла, пополнившись новыми приходами и епархиальным молодёжным лагерем во Владимирове. При следующем владыке, Алипии (Гамановиче), епархия продолжала расти. Был возобновлен собор Покрова Божией Матери в Дес-Плейнсе, штат Иллинойс, и расположенный рядом с ним епархиальный центр.

В апреле 2002 году архиепископ Алипий получил травму, в результате которой не смог самостоятельно передвигаться. В 2003 году в помощь Владыке во епископа Кливлендского был хиротонисан архимандрит Петр (Лукьянов), бывший начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. Ныне он фактически управляет епархией.

По ходатайству епископа Кливлендского Петра в декабре 2006 году Архиерейский Синод Зарубежной Церкви переименовал епархию в Чикагскую и Средне-Американскую ввиду значительного расширения её пределов и причисления к ней центрально-южных штатов Америки.

В 2004 году при епархии действует пастырская школа.

На начало 2010 годов в епархии церковнославянский язык используют всего несколько приходов. Почти везде служат только на английском.

Благочиннические округа 
По состоянию на январь 2023 года:
 1-й (штаты Айова, Иллинойс, Индиана, Небраска)
 2-й (штаты Висконсин, Миннесота, Северная Дакота, Южная Дакота)
 3-й (штат Мичиган)
 4-й (штат Огайо)
 5-й (штаты Арканзас, Канзас, Миссури, Оклахома, Иллинойс (юг))
 6-й (штаты Луизиана, Техас)

Монастыри 
 Монастырь святых Архангелов (Хаус-Спрингс, Миссури)
 Скит Воскресения Христова (мужской; Фрайдли, Миннесота)

Епископы 
 Григорий (Боришкевич) (26 февраля 1954 — 26 октября 1957)
 Серафим (Иванов) (1957 — 25 июля 1987)
 Алипий (Гаманович) (1987—1994, май 1994 — 1 июля 2016)
 Петр (Лукьянов) (c 1 июля 2016 года)

Примечания

Ссылки 
 http://chicagodiocese.org/ официальный сайт
 ЧИКАГСКАЯ ЕПАРХИЯ РПЦЗ // Открытая православная энциклопедия «Древо»
 Чикагская и Средне-Американская епархия (РПЦЗ) на сайте patriarchia.ru

Православные епархии США
Епархии РПЦЗ
Появились в 1954 году в США
Канонические подразделения РПЦЗ
Организации, основанные в 1954 году